Лейк-Фо́рест () — населённые пункты в США:
  — город в округе Лейк (штат Иллинойс).
 Лейк-Форест — город в округе Ориндж (штат Калифорния).
  — статистически обособленная местность в округе Брауард (штат Флорида).